Melanthiosz görög mitológiai alak
 Melanthiosz  (Kr. e. 5. század) görög tragédiaköltő
 Melanthiosz  (Kr. e. 3. század?) görög történetíró
 Melanthiosz (Kr. e. 2. század) görög filozófus